Соревнования по плаванию на дистанции 200 метров комплексным плаванием среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 10 и 11 августа на олимпийском водном стадионе. Для участия в соревнованиях было заявлено 30 спортсменов из 23 стран, однако сразу три пловца не вышли на старт предварительного заплыва.

Олимпийский чемпион последних трёх Игр на этой дистанции американский пловец Майкл Фелпс в очередной раз завоевал золотую награду, опередив ближайшего соперника почти на 2 секунды. Для Фелпса эта медаль стала уже 22-й золотой олимпийской медалью в карьере и уже четвёртой на Играх 2016 года. Серебряным призёром стал японец Косукэ Хагино, выигравший несколькими днями ранее золото на дистанции вдвое длиннее. Бронзовую награду завоевал представитель Китая Ван Шунь, сумевший на заключительных 50 метрах опередить сразу четырёх соперников.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Результаты

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Итоговая таблица

Полуфинал 
В финал проходят 8 пловцов, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Olympedia.org